45-я армия:
 45-я армия (СССР).
 45-я армия ВВС и ПВО.